Cancellara est une commune italienne de la province de Potenza.
 Fabian Cancellara est un coureur cycliste suisse professionnel.
Patronyme italien